Vidám Könyvtár, 1909–1919 közötti könyvsorozat
Vidám könyvtár, a Magvető könyvkiadó 1966–1968 közötti sorozata